Россия приняла участие на «Евровидении-2021», который прошёл с 18 по 22 мая в Роттердаме. Представителем от России, по итогам национального отбора, стала певица Manizha с песней «Russian Woman». Исполнительница выступила под номером 3 в первом полуфинале, по результатам которого прошла в финал, получив 225 баллов. В финале Манижа выступила пятой и заняла 9 место, набрав 204 балла.

В этом году вещателем конкурса был «Первый канал», а комментаторами шоу стали Яна Чурикова и Юрий Аксюта. В качестве глашатая выступила Полина Гагарина.

Возможные участники 
Так как «Евровидение-2020» было отменено из-за пандемии COVID-19, то было предположение, что группа Little Big автоматически становится конкурсантом конкурса в следующем году. Но в прямом эфире «Первого канала», в день отбора, 8 марта 2021 года, группа заявила об отказе от участия в «Евровидении-2021».

До объявления о национальном отборе, СМИ писали о различных представителях на конкурс, но Константин Эрнст, директор «Первого канала», не подтверждал информацию.

Национальный отбор 
2 марта 2021 года «Первый канал» объявил о том, что участник на «Евровидении-2021» будет выбран путём национального отбора, впервые с 2012 года. 8 марта 2021 года в прямом эфире телеканала «Первый канал» в 20:00 состоялся национальный отбор на конкурс «Евровидение», на котором были объявлены три потенциальных участника, предварительно выбранные каналом. Участниками отбора стали группа Therr Maitz с песней «Future Is Bright», дуэт 2Маши с композицией «Bitter Words» и певица Manizha с песней «Russian Woman». После выступления участников, было открыто SMS-голосование.
Результаты голосования были объявлены в прямом эфире, после программы «Время». По итогам голосования, победу на национальном отборе одержала Manizha с композицией «Russian Woman», набрав 39,7% голосов. Ведущей отбора стала Яна Чурикова.

На Евровидении 
Жеребьёвка выступлений конкурсантов была сохранена. Таким образом, Россия выступила под третьим номером 18 мая 2021 года в рамках первого полуфинала. По результатам голосования, Манижа прошла в финал конкурса. 22 мая певица выступила в финале под номером 5. По результатам голосования профессионального жюри, Манижа оказалась на восьмом месте, получив 104 балла, однако зрители дали России всего лишь 100 баллов, что в итоге вывело страну на 9 место с итоговыми 204 баллами.

Номер 
Во время номера на «Евровидении» Манижу сопровождали четверо бэк-вокалистов: Артемий Чирс, Александр Кудинов, Июлина Попова и Василиса Савоськина. Идея с платьем, по словам артистки, принадлежит её маме — Наджибе Усмановой. Куски ткани для платья были присланы женщинами различных национальностей для символизации народной многогранности.

Первая часть номера сопровождалась картинами, на которых изображены девушки. Во второй части номера сзади на экране проигрывался видеоряд, на котором разные женщины исполняли припев композиции.

Страны, отдавшие баллы России 
В первом полуфинале Манижа получила 225 баллов, из них 117 от профессионального жюри, и 108 — от зрителей.

В финале голоса распределились уже следующим образом. Россия получила 104 балла от профессионального жюри и всего 100 от телезрителей.

Страны, получившие баллы от России 
В состав профессионального жюри от России вошли Дина Гарипова, Леонид Гуткин, Алла Сигалова, Юлия Волкова и Леонид Руденко, а глашатаем от России стала Полина Гагарина. Профессиональное жюри и телезрители могли голосовать только в первом полуфинале и финале конкурса.

Первый полуфинал

Финал

Примечания 

Россия
2021 год в музыке России